Foucaucourt peut désigner :
 Foucaucourt-en-Santerre, commune française du département de la Somme
 Foucaucourt-Hors-Nesle, commune française du département de la Somme
 Foucaucourt-sur-Thabas, commune française du département de la Meuse